Westside Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Westside Township (Minnesota)
 Westside Township (Nebraska)